Le championnat du monde de snooker 2011 a lieu du 21 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quarts de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (53) 

 140, 138, 114, 107 Joe Swail
 139, 139, 136, 135, 126, 121, 113, 110, 107, 105, 103 John Higgins
 139, 134, 126, 100, 100 Matthew Stevens
 139, 119, 114, 108, 108, 106, 100, 100 Ronnie O'Sullivan
 137 Mark King
 135, 125, 104 Patrick Wallace
 130, 108, 100 Paul Hunter
 129, 106, 100 Stephen Hendry
 121, 100 Stephen Lee
 116, 114, 101 Ken Doherty
 114, 110 Anthony Hamilton
 110, 101 Peter Ebdon
 108 Michael Judge
 102 Nick Dyson
 101 Chris Small
 101 Mark Williams

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

2001
Snooker
Snooker 2001
Sport en Angleterre en 2001
Snooker en 2001
Sport en avril 2001
Sport en mai 2001